Jules Laforgue – poeta francese
 René Joseph Laforgue – psichiatra e psicoanalista francese